Prodiplosis är ett släkte av tvåvingar. Prodiplosis ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallmyggor
Prodiplosis